Belleisle Golf Course is een golfbaan in Ayr in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes en ontworpen door James Braid. Belleisle Golf Course is opgericht in 1927.

De golfbaan heeft 235 leden, waarvan 175 volwassenen.

Scorekaart
 

Golfbaan in Schotland
South Ayrshire